Forma plurale di campagna
 Campagne (Dordogna)  – comune francese
 Campagne (Hérault)  – comune francese
 Campagne (Landes)  – comune francese
 Campagne (Oise)  – comune francese